Felix Hess (1878-1943), een Nederlands schilder uit Amsterdam.
 Felix Hess (1941), een Nederlands natuurkundige en kunstenaar uit Den Haag.